Vollzug steht für:
 das Ausführen einer Handlung im psychologischen Sinne
 Rechtshandlung, bei der die Rechtsfolgen unabhängig vom Willen des Handelnden eintreten
 eine Kurzform für den Strafvollzug
 die Vollstreckung eines Bescheides
 einen Eisenbahnzug normaler Länge; siehe Zugbildung

Siehe auch:
 Vollziehung